Флаг Добропольского района — официальный символ Добропольского района Донецкой области, утверждённый 27 декабря 2000 года решением № 3/12-23 сессии Добропольского районного совета.

Описание 

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище, имеющее соотношение сторон 2:3 и состоит из пяти горизонтальных полос зелёного, жёлтого, чёрного, жёлтого и голубого цветов с соотношением 32:1:14:1:32. В центре чёрной полосы расположены два жёлтых молота, возложенных косым крестом, а по бокам находится по три желтых колоса, верхушки которых направлены к центру полосы.

См. также 
 Герб Добропольского района
 Добропольский район

Источники 
 .

Ссылки 
Флаг Добропольского района. «Украинская геральдика».

Флаги районов Донецкой области
Добропольский район
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги, содержащие железнодорожную эмблему